Biston betularius är en fjärilsart som beskrevs av Stephens 1831. Biston betularius ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
betularius